Sordo steht für:

 Sordo (Fluss), Zufluss des Corgo in Portugal
 Talsperre Sordo im Distrikt Vila Real, Portugal

Sordo ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Sordo (* 1983), spanischer Rallyefahrer
 Gianluca Sordo (* 1969), italienischer Fußballspieler
 Javier Sordo Bringas (* 1956), mexikanischer Architekt
 Juan Sordo Madaleno (1916–1985), mexikanischer Architekt
 Narciso Sordo (1899–1945), katholischer  Geistlicher und Opfer des Nationalsozialismus
 Pilar Sordo (* 1965), chilenische Schriftstellerin
 Victoria Sordo (* 1985), deutsche Schauspielerin